gmina Łagów – gmina w powiecie kieleckim
 gmina Łagów – gmina w powiecie świebodzińskim